João Pacheco de Oliveira (antropólogo), antropólogo brasileiro,
 João Pacheco de Oliveira (político), político brasileiro